Adria (caravan- en kampeerautomerk)
 Adria Mobil (wielerploeg)